Флаг Белохолуни́цкого муниципального района Кировской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4284.

Описание 
«Флаг Белохолуницкого муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее герб Белохолуницкого муниципального района в зелёном, жёлтом, белом, чёрном и голубом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом зелёном и золотом поле трижды зазубренное просечённое остриё, серебряное в зелёном и чёрное в золотом, образующее подобие сквозного контура ели, под ним волнистый круг внутри трёх волнистых же концентрических колец, всё рассечено переменными цветами: серебро и лазурь».

Обоснование символики

См. также 
Герб Белохолуницкого района

Примечания 

Флаги с изображением ели